Giesecke är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Ludwig Giesecke (1761–1833), tysk skådespelare, författare och mineralog
 Curt-Steffan Giesecke (1921–2016), svensk jurist, ekonom och företagsledare
 Peter Giesecke, svensk politiker
 Johan Giesecke, svensk medicinsk forskare

Tyska efternamn